Franckh steht für:

 Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, ein Stuttgarter Verlag, der sich durch Naturführer, Ratgeber, Technik-, Kinder- und Jugendbücher sowie Experimentierkästen einen Namen gemacht hat

Franckh ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Gottlob Franckh (1802–1845), deutscher Buchhändler, Mitbegründer des heutigen Franckh-Kosmos-Verlags
 Johann Friedrich Franckh (1795–1865), deutscher Buchhändler, Mitbegründer des heutigen Franckh-Kosmos-Verlags
 Pierre Franckh (* 1953), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Franck (Begriffsklärung)
 Frank (Begriffsklärung)
 Franckh-Koseritz’sche Verschwörung, Militär- und Zivilverschwörung, Versuch, einer republikanischen Revolution vorzuarbeiten